Hönisch steht für:

 Hönisch, ein Ortsteil von Verden (Aller), Landkreis Verden, Niedersachsen

Hönisch ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hönisch (1930–2008), katholischer Geistlicher und Ordensgründer
 Bärbel Hönisch, Paläozeanografin
 Erich Hönisch (1921–1973), deutscher Politiker (SED)
 Falko Hönisch (* 1977), deutscher Opern- und Konzertsänger und Politiker 
 Rainer Hönisch (* 1959), deutscher Radsportler

Siehe auch:
 Hoenisch
 Honisch
 Hönich